Płytnica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Płytnica, dans le powiat de Piła ;
 du village de Płytnica, dans le powiat de Złotów.